

Personnalités 
 Andrea dei Mozzi (mort en 1296), évêque italien ;
  (1889-1977), peintre et homme politique italien ;
 Edoardo Mapelli Mozzi (né en 1983), promoteur immobilier britannique ;
 Luigi Mozzi (1746-1813), jésuite et théologien italien ;
 Marco Antonio de' Mozzi (1678-1736), chanoine, poète et historien italien.

Voir aussi 
 Mozi